Ідея
 Ідея (міфологія)